Laura González puede referirse a las siguientes personas:
 Laura González Álvarez (1941-), política española.
 Laura González Cabrera (1976-), pintora contemporánea española.
 Laura González Flores (1962-), artista mexicana.
 Laura González González (1993-), deportista olímpica colombiana.
 Laura González Ospina (1995-), modelo colombiana.